Mój rycerz i ja (ang. My Knight and Me, 2016) – francusko-belgijski serial animowany.

Serial emitowany w Polsce od 12 grudnia 2016 roku na kanale Boomerang. Od 31 sierpnia 2020 roku serial będzie emitowany na kanale TVP ABC.

Fabuła 
Henry jest rycerzem, któremu przyświecają szlachetne cele. Niestety, ich realizację utrudnia wrodzona niezdarność bohatera, ale na szczęście towarzyszą mu wierni kompani: syn Jimmy oraz odważna księżniczka Cat. Wyjątkowe trio zapewnia masę dobrego humoru i zabawy w ponurych czasach średniowiecza.

Wersja polska 
Wersja polska: SDI MEDIA POLSKA
Reżyseria: 
 Katarzyna Kalwat (odc. 2, 4, 6, 8-10, 28, 30, 32, 34, 36, 38),
 Wojciech Paszkowski (odc. 22, 24, 26),
 Artur Tyszkiewicz (odc. 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52)
Dialogi polskie:
 Zofia Jaworowska (odc. 2, 4, 6, 8-10),
 Marta Robaczewska (odc. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52)
Wystąpili:
 Karol Jankiewicz – Rudy Jimmy
 Weronika Humaj – księżniczka Cat
 Grzegorz Kwiecień – Henri, tata Jimmy’ego
 Agnieszka Fajlhauer – królowa, mama Cat
 Waldemar Barwiński –
 Wilfried Biały,
 Czarny Szczur #3 (odc. 11)
 Jarosław Boberek – Zły Jack
 Barbara Zielińska –
 wiedźma z Przeklętego Lasu,
 wiedźma Zła Szarlotka (odc. 46)
oraz:
 Krzysztof Szczepaniak – Lance
 Beniamin Lewandowski – Kurt
 Ewa Serwa –
 Lady Fontaine,
 Jadowita Wiedźma (odc. 16)
 Wojciech Machnicki – Colbert
 Andrzej Chudy –
 Perlin,
 Czarny Szczur #2 (odc. 10-11, 31, 34, 41, 44, 48, 51),
 Jeff, brat Złego Jacka (odc. 20),
 Zerlin
 Jarosław Domin – Czarny Szczur #1 (odc. 10-11)
 Cezary Kwieciński –
 Czarny Szczur #3 (odc. 10, 29, 31, 34, 38, 41, 44-45, 48, 51-52),
 Bjorn,
 Kamienny Potwór (odc. 23),
 Czerwony Rycerz (odc. 30, 33-34, 37-38, 43-44, 52)
 Monika Pikuła – księżniczka Cynthia
 Zbigniew Dziduch – tata Czerwonego Rycerza (odc. 37)
 Mikołaj Klimek – Czarny Szczur #1 (odc. 41)
 Wojciech Chorąży – Czarny Szczur #4 (odc. 44, 48, 51)
 Tomasz Jarosz – George
 Anna Apostolakis – Hildegarda (odc. 49)
 Bernard Lewandowski
 Julia Kołakowska-Bytner
i inni

Lektor: Artur Kaczmarski

Spis odcinków

Przypisy 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Belgijskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2016
Seriale telewizyjne zakończone w 2017
Seriale telewizyjne, których akcja toczy się w średniowieczu